Иван Ющук:
 Ющук, Иван Иванович (1898—1991) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор танковых войск в отставке.
 Ющук, Иван Созонтович (1869—после 1907) — член II Государственной думы, крестьянин.